Австралійська вівчарка або ауссі

 Ауссі Алан Гозанович (* 2001) — український футболіст сирійського походження, захисник київського «Динамо», який виступає в оренді за білоруське «Торпедо-БелАЗ».